Zkratka SVI může označovat:
 Středočeský vysokoškolský institut
 Systém vodotěsné izolace
 System Volume Information (v systému Microsoft Windows)
 Samsung Galaxy S6 (S6 = S VI)